Вест-Энд () — районы многих городов, а также населённые пункты англоязычных стран.
 Вест-Энд — западная часть Лондона
 Вест-Энд (театр) — театр в Лондоне
 Вест-Энд (Эдинбург) — район Эдинбурга
 Вест-Энд (Глазго) — район Глазго
 Вест-Энд (Данди) — район Данди

Другое 
 West End Girls — песня поп-группы Pet Shop Boys

См. также 
 West End Girls (группа)